Дневники Кэрри:

 Дневники Кэрри — молодёжный романтический роман, написанный Кэндэс Бушнелл.
 Дневники Кэрри — американский молодёжный телесериал, снятый по мотивам одноимённой книги.